Reményi Sándor (1901–1963) újságíró
Reményi Sándor (1915–1980) operaénekes
Reményi Sándor (1932–1998) matematikus